АТФ-синтаза мітохондрій, альфа-субодиниця-1 () – білок, який кодується геном ATP5A1, розташованим у людей на короткому плечі 18-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 553 амінокислот, а молекулярна маса — 59 751.

Задіяний у таких біологічних процесах як синтез АТФ, транспорт протонів. 
Білок має сайт для зв'язування з АТФ, нуклеотидами. 
Локалізований у клітинній мембрані, внутрішній мембрані мітохондрії.

Частина мультибілкового комплексу АТФ-синтази мітохондрій.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 18

Моторні білки
Мембранні білки
Клітинне дихання
Мітохондріальні білки